6-й чемпионат России по хоккею с мячом состоялся с 21 ноября 1997 года по 11 марта 1998 года.

Участвовали 24 команды — рекордное количество в чемпионатах страны. Предварительный турнир по географическому принципу: Восточная и Западная группы, затем — плей-офф, начиная с 1/8 финала (до этого чемпионата плей-офф начинался с 1/4), серии стыковых матчей за 5, 7, 9, 11, 13, 15 места, турнир за 17-24 места. Сыграно 352 матча, забито в общей сложности 2669 мячей.

Чемпионом России стала команда «Водник» (Архангельск).

Предварительный этап 

В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

1. В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

2. Матчи «Енисей» (Красноярск) − «Уральский трубник» (Первоуральск), СКА (Хабаровск) − «Шахтёр» (Ленинск-Кузнецкий) и «Юность» (Омск) − «Шахтёр» (Ленинск-Кузнецкий) не состоялись из-за неявки гостей. Во всех случаях хозяевам поля засчитаны технические победы, а гостям, соответственно, поражения.

Финальный этап

Плей-офф. 
1. Выделены команды, победившие в парах.

2. Курсивом выделены команды, на чьих полях проводились первые матчи.

3. В верхних строчках показаны результаты домашних игр, а в нижних результаты игр в гостях.

 Игры 1/8 финала. 18 и 21 февраля.

 «Заря» (Новосибирск) − «Водник» (Архангельск) 2:10 − 2:11.
 «Родина» (Киров) − «Маяк» (Краснотурьинск) 8:2 − 1:7.
 «Кузбасс» (Кемерово) − «Волга» (Ульяновск) 2:0 − 3:6.
 «Ракета» (Казань) − «Енисей» (Красноярск) 2:4 − 2:8.
 СКА-«Зенит» (Екатеринбург) − «Старт» (Нижний Новгород) 2:2 − 3:6.
 «Строитель» (Сыктывкар) − «Сибсельмаш-Металлург» (Новосибирск) 2:2 − 3:13.
 СКА (Хабаровск) − «Агрохим» (Березники) 3:3 − 2:2.
 «Зоркий» (Красногорск) − «Сибскана» (Иркутск) 1:10 − 3:9.

 Игры 1/4 финала. 24 и 27 февраля.

 «Маяк» (Краснотурьинск) — «Водник» (Архангельск) 2:5 − 0:6.
 «Волга» (Ульяновск) − «Енисей» (Красноярск) 2:1 −3:5.
 «Сибсельмаш-Металлург» (Новосибирск) − «Старт» (Нижний Новгород) 2:3 − 1:2.
 «Агрохим» (Березники) − «Сибскана» (Иркутск) 1:3 − 4:7.

 Игры 1/2 финала для команд, разыгрывающих места с 1 по 4. 2 и 5 марта.

 «Енисей» (Красноярск) − «Водник» (Архангельск) 2:4 − 2:5.
 «Старт» (Нижний Новгород) − «Сибскана» (Иркутск) 1:1 − 1:6.

 Финал за 1-2 место. 8 и 11 марта.

 «Водник» (Архангельск) − «Сибскана» (Иркутск) 6:0 − 3:3.

 Матчи за 3 − 4 места. 8 и 11 марта.

 «Енисей» (Красноярск) − «Старт» (Нижний Новгород)  3:3 − 4:7.

 Игры за 5-8 место 

1. Выделены команды, победившие в парах.

2. Курсивом выделены команды, на чьих полях проводились первые матчи.

3. В верхних строчках показаны результаты домашних игр, а в нижних результаты игр в гостях.

 Игры 1/2 финала для команд, разыгрывающих места с 5 по 8. 2 и 5 марта. «Маяк» (Краснотурьинск) − «Волга» (Ульяновск) 7:2 − 0:10.
 «Агрохим» (Березники) − «Сибсельмаш-Металлург» (Новосибирск) 8:1 − 1:6.

 Матчи за 5 − 6 места. 8 и 11 марта. «Агрохим» (Березники) − «Волга» (Ульяновск) 5:2 − 5:5.

 Матч за 7 − 8 места. 8 и 11 марта.''

 «Маяк» (Краснотурьинск) − «Сибсельмаш-Металлург» (Новосибирск) 10:4 − 5:8.

Стыковые игры за 9-16 места 

1. В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

2. Команда «Родина» (Киров) не явилась на ответные игры за 9-10 места в Хабаровск, и в этих матчах ей зачтены технические поражения, а команде СКА (Хабаровск), соответственно, технические победы. Кроме того, решением ФХМР команде «Родина» (Киров) присуждено 15 место.

3. Команда «Кузбасс» (Кемерово) не явилась на первые игры за 11-12 места в Сыктывкар, и во всех матчах ей зачтены технические поражения, а команде «Строитель» (Сыктывкар), соответственно, технические победы. Кроме того, решением ФХМР команде «Кузбасс» (Кемерово) присуждено 16 место.

Турнир за 17 − 24 места 

1. В турнире за 17 − 24 места командам засчитывались все очки, набранные ими в предварительных играх.

2. Команда «Шахтёр» (Ленинск-Кузнецкий) после предварительного этапа снялась с соревноваеий, и во всех оставшихся играх в турнире за 17 — 24 места ей зачтены технические поражения.

Сводная таблица чемпионата

Составы команд и статистика игроков 
Чемпионы России
 1. «Водник» (Архангельск) (20 игроков): Владимир Петухов (17; ?; 0), Ильяс Хандаев (22; ?; 10) — Золотарёв Андрей (28; 0; 45), Александр Киприянов (29; 0; 55), Алексей Белов (30; 1; 10), Денис Варлачёв (30; 2; 20), Игорь Коняхин (29; 7; 45), Александр Кротов (25; 0; 20), Юрий Лахонин (28; 4; 30), Олег Незнамов (30; 17; 135), Юрий Погребной (30; 10; 40), Эдуард Трифонов (30; 10; 40), Александр Тюкавин (29; 32; 50), Денис Шумов (29; 9; 45), Олег Батов (30; 11; 35), Сергей Конаков (30; 38; 0), Николай Кулагин (21; 11; 0), Андрей Стук (30; 31; 25). В составе команды также выступали Дмитрий Савельев (4; 0; 10+К), Денис Стрижов (2; 0; 0).

Серебряные призёры
 2. «Сибскана» (Иркутск) (19 игроков): Алексей Баженов (24; ?; 0), Алексей Негрун (10; ?; 0), Сергей Речкин (14; 7; 0) — Василий Донских (30; 0; 110), Виктор Захаров (30; 3; 80), Василий Карелин (29; 0; 85), Роман Разумов (30; 11; 70+К), Евгений Смолянинов (28; 0; 45), Алексей Терентьев (30; 0; 35), Вадим Губарев (30; 13; 20), Евгений Ерахтин (30; 16; 55), Василий Никитин (30; 3; 35), Дмитрий Соколов (30; 4; 50), Михаил Бральгин (30; 30; 35), Евгений Гришин (30; 38; 40), Сергей Домышев (30; 19; 35), Юрий Никитин (30; 9; 50), Валерий Савин (30; 25; 40). В составе команды также выступал Анатолий Казанков (1; 0; 0).

Бронзовые призёры
 3. «Старт» (Нижний Новгород) (18 игроков): Николай Зыкин (8; ?; 0), Вячеслав Рябов (26; ?; 0) — Константин Клековкин (30; 1; 160), Николай Коновалов (27; 0; 70), Эдуард Саксонов (27; 0; 155), Феликс Тарасов (28; 2; 20), Олег Шестеров (30; 1; 100), Владислав Новожилов (30; 11; 20), Дмитрий Чекулаев (29; 0; 110), Игорь Чиликин (28; 0; 80), Михаил Щитов (28; 10; 25), Игорь Агапов (28; 19; 15), Андрей Бегунов (30; 17; 50), Анатолий Илясов (24; 3; 20), Вадим Морозов (30; 38; 40), Сергей Покидов (30; 31; 5), Александр Сергеев (30; 15; 35). В составе команды также выступал Олег Лаврентьев (5; 0; 0).

 4. «Енисей» (Красноярск) (18 игроков): Андрей Баландин (29; ?; 10), Косынчук Александр (25; ?; 0) — Виталий Ануфриенко (29; 29; 45), Сергей Бурлаков (29; 5; 60), Андрей Веселов (28; 0; 15), Михаил Добрынин (28; 1; 25+К), Артём Иванов (27; 0; 50), Евгений Колосов (29; 19; 20), Сергей Ломанов-мл. (28; 24; 20), Иван Максимов (29; 26; 30), Вячеслав Морзовик (27; 7; 85+К), Юрий Першин (29; 2; 40), Денис Рябчевский (27; 2; 15), Анатолий Суздалев (18; 5; 20), Евгений Швецов (29; 5; 35+К), Алексей Щеглов (29; 11; 70), Дмитрий Щетинин (29; 7; 25). В составе команды также выступал Ханс Юханссон (7; 2; 0).

 5. «Агрохим» (Березники) (20 игроков): Андрей Анисимов (28; ?; 5), Олег Крутихин (12; ?; 0) — Александр Ваганов (30; 31; 45), Виталий Грачёв (30; 0; 50), Сергей Гуторов (30; 0; 55), Михаил Калтыга (26; 3; 115), Андрей Кислов (30; 1; 45), Дмитрий В.Козлов (30; 5; 50), Алексей Крашенинников (30; 0; 85), Алексей Кузьмин (30; 3; 30), Валерий Куманяев (30; 25; 60), Андрей Макуненков (30; 7; 25+К), Михаил Танков (30; 9; 10), Олег Тимонин (22; 0; 65), Алексей Фошин (16; 10; 15), Олег Шарков (30; 5; 50), Александр Шмидт (30; 5; 135). В команде также выступали Владислав Бабин (4; 0; 0), Александр Пахомов (10; 0; 0) и Дмитрий Разуваев (2; 1; 0).

 6. «Волга» (Ульяновск) (27 игроков): Алексей Агафонов (11; ? 0), Олег Шубин (29; ?; 0), Сергей Кузнецов (16; ?; 0) — Сергей Барбунов (26; 20; 15), Александр Баршев (16; 1; 65), Игорь Бойцов (23; 7; 10), Сергей Евдокимов (30; 5; 100), Дмитрий Юрьевич Козлов (27; 6; 115), Андрей Котачёв (28; 9; 5), Тимофей Кудрявцев (22; 0; 35), Юрий Логинов (29; 31; 40), Виталий Макаров (30; 15; 20), Дмитрий Маланин (30; 4; 65), Андрей Рушкин (29; 12; 45+К), Алексей Самойлов (30; 20; 25), Николай Синьков (30; 0; 115), Дмитрий Филимонов (30; 3; 50). В команде также выступали Барис Вавилов (1; 0; 0), Андрей Кабанов (9; 2; 0), Евгений Конюхов (1; 0; 0), Андрей Кулагин (2; 0; 0), Сергей Курмей (1; 0; 0), Валерий Люлюмов (7; 1; 0), Алексей Панин (12; 0; 0), Сергей Улазов (1; 0; 0), Игорь Уфандеев (10; 1; 0) и Алексей Шолохов (9; 0; 0).

 7. «Маяк» (Краснотурьинск) (17 игроков): Валерий Загребельный (17; ?; 0+К), Кирилл Хвалько (29; ?; 0) — Юрий Вальтер (30; 3; 105), Павел Екимов (30; 2; 90), Евгений Иванушкин (30; 11; 80), Сергей Ирисов (28; 3; 20), Олег Кулаев (30; 33; 25), Алексей Курочкин (30; 8; 50), Максим Легаев (30; 25; 30), Виктор Нуждин (30; 4; 105), Игорь Смуров (30; 0; 95), Юрий Германович Соколов (30; 4; 60), Владимир Третьяков (30; 6; 55), Олег Чернов (30; 43; 10), Олег Чикайда (30; 3; 65). В команде также выступали Анатолий Орлов (1; 0; 0) и вратарь Илья Куйвашёв (2; ?; 0).

 8. «Сибсельмаш-Металлург» (Новосибирск) (22 игрока): Эдуард Вормсбехер (14; ?; 0), Владислав Нужный (22; ?; 10) — Сергей Викторович Васильев (29; 7; 45), Игорь Войтович (28; 5; 25), Владислав Дегальцев (24; 1; 35), Игорь Казарин (30; 26; 20), Сергей Каргаполов (19; 0; 35), Михаил Клянин (29; 9; 15), Дмитрий Коропоткин (18; 1; 55), Евгений Кукс (22; 5; 0), Александр Лопатин (28; 0; 100), Александр Михеев (30; 2; 40), Сергей Рогулёв (29; 10; 40), Сергей Таранов (30; 55; 20), Андрей Филиппов (28; 10; 20), Олег Чубинский (26; 0; 95), Михаил Юрьев (26; 17; 40). В команде также выступали Александр Ким (13; 1; 0), Александр Насонов (3; 0; 5), Роман Ташкинов (12; 0; 5), Александр Шершнёв (2; 0; 0) и вратарь Станислав Лушников (2; ?; 0).

 9. СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) (20 игроков): Сергей Бурдюхов (15; ?; 0), Владимир Шестаков (13; ?; 0) — Александр Волков (25; 0; 60), Алексей Голитаров (17; 4; 15), Константин Ерёменко (21; 6; 120), Фёдор Захаров (24; 3; 0), Виктор Ковалёв (22; 6; 15), Алексей Кульков (24; 3; 95+К), Александр Леонов (24; 3; 95), Игорь Осипов (25; 14; 20), Дмитрий Попов (25; 7; 60), Александр Прасолов (24; 3; 20), Виталий Скопинцев (19; 11; 5), Александр Сташко (14; 8; 35), Евгений Стеблецов (24; 12; 30), Руслан Шувалов (25; 15; 25). В команде также выступали Владимир Сенотрусов (9; 0; 0), Дмитрий Ушаков (10; 0; 0), С.Лапин (2;0) и вратарь Олег Андрющенко (6; ?; 0).

 10. «Строитель» (Сыктывкар) (22 игрока): Андрей Мельников (21; ? 0+К), Андрей Слобожанинов (16; ?; 5) — Андрей Гресь (24; 4; 85+К), Сергей Дёмин (24; 0; 120), Алексей Другов (23; 15; 35), Руслан Исаев (24; 14; 30+К), Игорь Коньков (23; 0; 5), Владимир Кузьмин (23; 1; 125), Вячеслав Леготин (24; 8; 25), Александр Мальцев (20; 2; 25), Владимир Марков (24; 4; 5), Руслан Нейфельд (22; 1; 0), Андрей Сюткин (24; 0; 0), Алексей Устюжанин (22; 10; 50), Сергей Хрящёв (24; 4; 35), Михаил Цывунин (24; 3; 35), Алексей Чухломин (15; 0; 0). В команде также выступали Алексей Казаринов (14; 0; 0), Игорь Коданёв (9; 0; 0), Денис Олейник (5; 0; 0), Алексей Фошин (11; 8; 25) и вратарь Константин Агафонов (1; ?; 0).

 11. «СКА-Зенит» (Екатеринбург) (17 игроков): Алексей Пономарёв (20; ?; 0), Олег Пшеничный (24; ?; 0) — Александр Братцев (28; 19; 25), Александр Грехов (28; 1; 55), Леонид Жаров (26; 33; 20), Алексей Жеребков (28; 9; 80), Вадим Мокин (28; 2; 40), Андрей Наумов (22; 1; 10), Юрий Никульшин (25; 9; 40), Олег Полев (14; 6; 45+К), Андрей Санников (28; 2; 115), Игорь Стафеев (28; 7; 65), Сергей Топычканов (28; 2; 80), Олег Хайдаров (28; 0; 145), Евгений Хвалько (28; 15; 55), Максим Чермных (28; 13; 20). В команде также выступал Константин Савченко (8; 0; 10).

 12. «Ракета» (Казань) (21 игрок): Дмитрий Сергеев (19; ?; 0), Максим Юмин (28; ?; 10) — Алексей Амбурцев (27; 5; 40), Андрей Афанасьев (28; 8; 60), Андрей Балыкин (16; 0; 0), Владислав Братцев (28; 7; 40), Андрей Илюхин (27; 5; 80), Владимир Киселёв (27; 5; 0), Юрий Князев (28; 0; 110+К), Сергей Кондрашов (16; 13; 10), Сергей Наумов (26; 0; 55) Александр Патяшин (28; 16; 60), Евгений Пискунов (28; 1; 20), Валерий Савичев (28; 2; 30), Денис Тихонов (28; 0; 60), Сергей Уваров (17; 0; 0), Сергей Харитонов (27; 20; 60), Сергей Чернецкий (25; 10; 10). В команде также выступали Александр Мартьянов (5; 0; 0), Станислав Мишенин (13; 0; 0) и Павел Наумов (8; 0; 0).

 13. «Зоркий» (Красногорск) (20 игроков): Виктор Гамаюнов (22; ?; 0), Александр Господчиков (6; ?; 0) — Андрей Блынский (27; 27; 10), Сергей Веснин (21; 1; 65), Кирилл Давыдов (21; 6; 0), Александр Епифанов (24; 2; 115), Дмитрий Ефанов (28; 19; 25), Максим Кошелев (25; 6; 30), Михаил Курыгин (27; 0; 85), Андрей Локушин (23; 3; 90), Павел Реботунов (24; 2; 20), Дмитрий Солодов (28; 23; 40), Алексей Усьянцев (23; 1; 85), Алексей Чугунов (28; 0; 130), Алексей Шевелёв (21; 0; 45) . В команде также выступали Сергей Аржанов (4; 1; 0), Олег Марьин (7; 1; 10), Роман Самсонов (2; 0; 0), Раиль Фасхутдинов (8; 0; 10) и вратарь Юрий Букалкин (1; ?; 0).

 14. «Заря» (Новосибирск) (20 игроков): Андрей Блинов (28; ?; 0), Олег Синицын (28; ?; 10) — Олег Агеев (28; 32; 75), Андрей Андреенко (28; 0; 55), Алексей Бабушкин (21; 0; 25), Юрий Бондаренко (28; 23; 10), Вячеслав Варновский (28; 3; 20), Андрей Васильев (24; 0; 40), Николай Грохов (18; 0; 0), Александр Зимарев (26; 8; 50), Андрей Кунин (27; 3; 20), Алексей Петров (28; 1; 130), Алексей Попов (28; 0; 30), Виталий Суходолец (28; 8; 25), Сергей Андреевич Фоминых (28; 1; 15), Борис Целищев (28; 3; 100). В команде также выступали Денис Дёмин (12; 0; 15), Константин Лазарев (13; 0; 15), Евгений Свиридов (11; 3; 90) и Александр Холодов (5; 0; 0).

 15. «Родина» (Киров) (22 игрока): Денис Половников (16; ?; 10), Владимир Щепалин (11; ?; 10) — Сергей Агалаков (18; 11; 45), Роман Бояринцев (17; 0; 50), Вячеслав Бронников (22; 8; 10), Дмитрий Евтюшин (26; 4; 95), Алексей Загарских (25; 24; 55), Игорь Загоскин (24; 2; 105), Игорь Коноплёв (22; 6; 85+2К), Алексей Кузнецов (24; 0; 55), Андрей Мороков (26; 27; 15), Эдуард Патрушев (26; 29; 15), Константин Поскрёбышев (22; 0; 70), Александр Симонов (23; 0; 70), Денис Слаутин (16; 3; 30), Сергей Александрович Фоминых (18; 8; 95+2К), Сергей Шабуров (26; 3; 5). В команде также выступали Константин Горностаев (9; 1; 0), Александр Дудин (2; 0; 0), Павел Курочкин (4; 0; 0), Евгений Перевощиков (9; 1; 0) и Дмитрий Черепанов (3; 0; 0).

 16. «Кузбасс» (Кемерово) (18 игроков): Дмитрий Атапин (9; ?; 0), Вячеслав Стародид (16; ?; 0) — Владимир Баздырев (24; 1; 50), Сергей Бессонов (24; 14; 30), Сергей Большаков (22; 0; 105), Юрий Витухин (24; 21; 85+К), Юрий Волков (24; 13; 5), Виталий Кухтинов (17; 3; 5), Сергей Кухтинов (22; 0; 55), Евгений Морозов (21; 0; 20), Алексей Мясоедов (23; 5; 30), Максим Нестеров (21; 2; 10), Сергей Тарасов (24; 22; 5), Алексей Федосов (24; 4; 55), Юрий Шкурко (22; 17; 45), Андрей Юрин (24; 1; 90). В команде также выступали Дмитрий Константинов (13; 0; 20) и вратарь Роман Гейзель (1; ?; 0).

 17. «Саяны» (Абакан) (21 игрок): Евгений Борисюк (14; ?; 0), Игорь Лопухин (29; ?; 0) — Михаил Афоничев (30; 0; 130), Игорь Вершинин (20; 2; 65), Андрей Галеев (18; 7; 20), Сергей Дубинин (30; 0; 60), Николай Кадакин (25; 14; 50+К), Андрей Калинин (28; 33; 0), Виталий Кондаков (19; 0; 50), Иван Кунстман (30; 9; 80), Виталий Лабун (22; 5; 40), Игорь Савенков (30; 11; 45), Юрий Тимофеев (30; 0; 150+К), Евгений Толщин (21; 0; 20) Сергей Фоменко (30; 51; 55+К). В команде также выступали Евгений Баженов (11; 0; 50), Дмитрий Бутаков (14; 0; 0), Евгений Калинкин (15; 0; 0), Сергей Козыренко (2; 0; 0), Олег Крутиков (10; 0; 0) и Андрей Пескишев (15; 0; 10).

 18. «Уральский трубник» (Первоуральск) (19 игроков): Антон Мокеев (11; ?; 0), Сергей Сотин (26; ?; 0) — Вячеслав Алимов (29; 3; 80+К), Сергей Васильев (1971 г.р.) (29; 2; 70), Евгений Великанов (22; 1; 115+К), Станислав Вяткин (23; 11; 75), Сергей Галич (26; 13; 35), Олег Золотов (28; 5; 70), Денис Ин-фа-лин (15; 3; 20), Олег Ислентьев (23; 0; 80+К), Владимир Кирьянов (29; 8; 35), Леонид Клюкин (29; 21; 25), Игорь Князев (28; 0; 75), Юрий Комнацкий (17; 21; 20), Олег Полин (26; 3; 25), Вячеслав Смирнов (19; 4; 20), Михаил Шолохов (29; 15; 35). В команде также выступали Александр Баршев (9; 0; 55), Антон Заболотский (7; 1; 10.

 19. «Юность» (Омск) (19 игроков): Максим Казанцев (13; ?; 0), Александр Лапотко (29; ?; 25) — Сергей Артёменко (27; 0; 10), Максим Блем (28; 2; 45), Евгений Евстигнев (29; 15; 15), Вячеслав Затыкин (28; 5; 110), Дмитрий Карпенко (29; 0; 195+К), Евгений Лесников (28; 1; 140), Вадим Поркулевич (29; 0; 105), Сергей Поркулевич (29; 8; 105), Евгений Свирков (28; 14; 10), Евгений Суковин (28; 7; 65+К), Иван Угрюмов (27; 33; 0), Василий Харченко (21; 1; 25), Алексей Шевченко (26; 2; 60), Евгений Яковлев (21; 11; 20). В команде также выступали Евгений Демьянов (1, 0; 0), Михаил Никитин (2; 1; 0) и С. Степанов (8; 1; 0).

 20. «Локомотив» (Оренбург) (21 игрок): Алексей Лукин (21; ? 0), Юрий Сотников (26; ?; 10) — Сергей Битков ; (26; 7; 0), Игорь Воронцов (27; 2; 10), Вадим Горшунов (28; 7; 125), Владимир Еремеев (27; 5; 10), Станислав Иванов (28; 3; 175+К), Олег Кукушкин (27; 10; 60), Михаил Мохов (23; 2; 30), Александр Мутовкин (28; 0; 60), Олег Немов (18; 3; 55) Рим Нурутдинов (23; 7; 35), Сергей Саушкин (17; 5; 75+К), Владимир Стеклов (26; 5; 0), Рамис Хабибуллин (27; 28; 35), Олег Хованский (25; 6; 30), Евгений Хомяков (21; 0; 10), Дмитрий Чулочников (23; 5; 30). В команде также выступали Павел Окороков (10; 0; 0), Виталий Пахомов (1; 0; 0) и Андрей Терехов (6; 0; 0).

 21. «Динамо» (Москва) (16 игроков): Константин Кравец (19; −56; 0), Всеволод Харчев (25; −90; 0) — Александр Берёзин (28; 6; 80), Илья Веснин (19; 0; 0), Андрей Дзевялтовский (28; 2; 0), Анатолий Еленский (27; 7; 10), Анатолий Ефремов (23; 1; 30), Денис Иевлев (28; 6; 40), Николай Иевлев (27; 0; 115), Максим Кузнецов (27; 0; 0), Вячеслав Манкос (28; 34; 10), Александр Михалёв (28; 4; 40), Сергей Панфёров (28; 1; 60), Андрей Плавунов (26; 1; 95), Сергей Селевёрстов (28; 2; 60), Виталий Соболев (28; 0; 135).

 22. «Север» (Северодвинск) (20 игроков): Анатолий Корюков (11; ?; 0), Михаил Лебедев (21; ?; 0), Александр Степанов (8; ?; 10) — Андрей Бережной (17; 0; 45), Сергей Гусев (26; 7; 40), Алексей Захаров (26; 0; 55), Антон Левченко (20; 1; 0), Георгий Лисин (16; 0; 10), Валерий Могучий (27; 14; 80), Валерий Проурзин (23; 8; 20), Александр Романюк (24; 1; 35), Сергей Росляков (25; 2; 75), Олег Сауков (25; 7; 15), Дмитрий Сухондяевский (28; 23; 25), Олег Тюкавин (28; 2; 145), Дмитрий Шаров (13; 0; 0), Дмитрий Шеховцов (15; 14; 10), Евгений Шихирин (27; 0; 20), Алексей Шишкин (28; 6; 90) и Сергей Щукин (18; 0; 35).

 23. «Североникель» (Мончегорск) (19 игроков): Виктор Каменев (28; ?; 0), Юрий Федоренко (7; ?; 0) — Константин Аврясов (28; 1; 120), Анатолий Бунеев (25; 0; 180), Николай Ефремов (27; 13; 40), Михаил Жмуцкий (26; 1; 100), Яков Красовский (23; 5; 5), Юрий Помазан (27; 8; 130), Николай Постников (22; 0; 55), Кирилл Рожин (25; 4; 0), Николай Салин (24; 11; 40), Валерий Самарин (21; 1; 40), Сергей Старосветский (27; 10; 50), Дмитрий Тугаринов (25; 3; 55), Пётр Широков (28; 9; 60), Фарит Якубов (18; 2; 10). В команде также выступали Дмитрий Анисимов (8; 0; 0), Дмитрий Ильин (12; 0; 0) и Владимир Лещенко (14; 0; 0).

 24. «Шахтёр» (Ленинск-Кузнецкий) (18 игроков): Дмитрий Вилкин (19; ?; 10), Андрей Кривощёков (16; ?; 0) - Сергей Васильев (19; 3; 20), Александр Горский (20; 2; 50), Анатолий Зыкин (18; 1; 10), Игорь Керимов (16; 0; 15), Максим Маклас (13; 0; 50), Павел Некрасов (20; 5; 15),, Дмитрий Приезжих (19; 1; 75), Вадим Ракевич (20; 0; 35), Евгений Трунёв (20; 3; 20), Алексей Фёдоров (19; 0; 15), Дмитрий Фёдоров (20; 1; 45), Денис Царев (20; 4; 10), Дмитрий Чуркин (20; 19; 20). В команде также выступали Михаил Сергеев (10; 0; 20), Юрий Генндьевич Соколов (6; 4; 10) и Павел Тетерин (8; 0; 0).

 Первая цифра в скобках после фамилии игрока обозначает количество сыгранных матчей, вторая-количество забитых, (а для вратарей-пропущенных) мячей, а третья — штрафное время хоккеиста + удаления до Конца матча.

 Учёт голевых передач для хоккеистов ведётся с сезона 1999/2000.

Лучший бомбардир — Сергей Таранов, «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 55 мячей.

По итогам сезона определён список 22 лучших игроков.

Первая лига 
Соревнования прошли с 22 ноября 1997 по 7 марта 1998 года. 29 команд были разделены на четыре группы.

Вторая лига 
Соревнования прошли с 27 ноября 1997 по 4 марта 1998 года.
На предварительном этапе 12 команд, разбитые на три группы, определили победителей. В 1 группе команды играли в 8 кругов с разъездами, во 2 группе − в два круга в одном городе, и в 3 группе − в два круга с разъездами.
 Первая зона. Победитель «Торпедо» (Сызрань).
 Вторая зона. (Белорецк) (Башкирия). Победитель «Металлург» (Белорецк).
 Третья зона. Победитель «Северский трубник» (Полевской).
В финале должны были играть по две лучшие команды первой группы и второй групп и победитель третьей группы, однако «Северский трубник» (Полевской) от участия в турнире отказался.

Финальный турнир второй группы класса «А» 
Заключительный этап соревнований состоялся в Сызрани, Самарская область с 1 по 4 марта 1998 года.

 «Торпедо» (Сызрань) (18 игроков): Н. Вишенчук (17), С. Макаров (13), А. Белов (4) — В. Афанасьев (17; 1), В. Белов (17; 3), И. Буранов (17; 20), М. Воробьев (17; 1), В. Галкин (17; 0), А. Казибрид (17; 0), С. Кольчугин (17; 10), П. Лаврухин (17; 6), А. Лазарев (17; 0), В. Мерзликин (17; 0), А. Олухов (17; 12), С. Распопов (17; 33), В. Симонов (17; 0), А. Спиридонов (17; 1), А. Зезянов (5; 1). Главный тренер − А. И. Мясников.
 Право выступать в первой лиге завоевало «Торпедо» (Сызрань). Дополнительно право выступать в первой лиге было предоставлено «Подшипнику» (Самара) и «Роднику» (Родники).

Ссылки 
 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ. Сезон 1999/2000 гг. на сайте ФХМР

1998
1998 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 1998 году
1997 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 1997 году